Tablerowanie – proces obróbki surowego mięsa polegający na tworzeniu równomiernej masy w wyniku mieszania mięsa z przyprawami.

Przypisy 

Obróbka żywności